Cifuentes steht für:

 Cifuentes (Guadalajara), eine Gemeinde in Spanien
 Cifuentes (Kuba), eine Stadt in Kuba
 Río Cifuentes, ein Fluss in Spanien

Cifuentes ist ein Nachname folgender Personen:

 Alfredo Cifuentes Gómez (1890–1989), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von La Serena
 Cristina Cifuentes (* 1964), spanische Politikerin
 Daniel Cifuentes (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Esteban Cifuentes (1914–1938), spanischer Fußballspieler
 José Cifuentes (* 1999), ecuadorianischer Fußballspieler 
 Roberto Cifuentes (* 1957), chilenischer Schachspieler
 Santos Cifuentes (1870–1932), kolumbianischer Musikpädagoge
 Rafael Llano Cifuentes (1933–2017), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Nova Friburgo

Graf von Cifuentes ist der Titel von: